PCI o paràlisi cerebral infantil, trastorn del to postural i del moviment
 PCI o Peripheral Component Interconnect, bus d'ordinador estàndard per connectar dispositius perifèrics directament a la placa base
 PCI Express, estàndard de bus informàtic
 PCI o Partit Comunista Italià, partit polític italià fundat el 1921 i que va desaparèixer formalment el 1991
 PCI o Poder calorífic inferior, poder calorífic que té en compte la correcció per humitat
 PCI o Partit Comunista Internationalista, organització trotskista, secció francesa de la IV Internacional, creada el març del 1944 i doissolta el 1968